Tellnitz bezeichnet

die Gemeinde Chtelnica, Okres Piešťany, Slowakei
die Gemeinde Telnice, Okres Ústí nad Labem, Tschechien